Хе́рренкимзе (), также Хе́рренинзель (, в переводе: «Остров Господа Нашего», иногда ошибочно переводимый как «Мужской остров») — самый большой по площади остров на озере Кимзе в составе общины Кимзе в немецкой земле Бавария. На острове площадью 240 гектаров запрещено автомобильное движение и там постоянно проживает всего несколько человек. Попасть на «Мужской остров» можно на суднах, круглогодично отправляющихся из расположенных на берегу озера населённых пунктов Прин-ам-Кимзе или Гштадт-ам-Кимзе, а летом также из Бернау-ам-Кимзе, Киминга и некоторых других (пароходство Chiemsee-Schifffahrt). Херренинзель — самая известная туристическая цель в регионе Кимгау.

История острова 
Первые поселения на островах Кимзе появились, предположительно, ещё в каменном веке. Примерно 300 лет до н. э. окрестности озера заселили кельты, а около 15 года н. э. здесь появились римляне, которых в V веке сменили осевшие здесь германские племена. В 629 году на Херренинзель по инициативе Евстахия Люксёйского был основан первый мужской монастырь Баварии (откуда и идёт название: «Мужской остров», для сравнения: на соседнем острове Фрауенинзель — , в переводе: «Женский остров» — располагается женское аббатство). В 908 году при набеге венгров монастырь, находившийся под патронатом герцогского рода Агилольфингов, был частично разрушен, а спустя 60 лет его земли были преданы императором Оттоном I Великим во владение архиепископам Зальцбурга. В 1130 году на месте старого бенедиктинского монастыря был основан новый, заселённый канониками—августинцами и достигший своего расцвета в XV веке. При секуляризации в 1803 году монастырь был закрыт, а остров несколько раз менял своих владельцев, успевших перестроить монастырскую церковь в пивоварню, пока не стал собственностью одной из вюртембергских компаний, которая запланировала полную вырубку леса на Херренинзель. К протестам местного населения прислушался баварский король Людвиг II, который с целью предотвратить подобный исход за 350 тысяч гульденов приобрёл весь остров. Эта покупка и воплотившиеся в реальность планы Людвига построить на острове дворец в подражание Версальскому, придали жизни на острове второе дыхание. Организация регулярного судоходства на Кимзе, строительство железной дороги, соединившей Прин-ам-Кимзе с Мюнхеном и Зальцбургом, а также открытие после смерти короля дворца Херренкимзе для широкой публики привело в конце XIX века к началу туристического паломничества на «Мужской остров», не прекращающегося и по сей день. В августе 1948 года в бывшем монастыре Херренкимзе заседала экспертная комиссия, подготовившая проект будущего основного закона Германии, с небольшими изменениями принятого несколькими месяцами позже.

Достопримечательности 
Важнейшей достопримечательностью «Мужского острова», без сомнения, является новый дворец Херренкимзе, который только в 2017 году посетили около 380 тысяч человек. Херренкимзе — самый дорогой из дворцов Людвига II (расходы на его строительство превысили 16,6 миллионов марок — для сравнения: Линдерхоф и Нойшванштайн вместе обошлись королю в 14,7 миллионов): только золота на отделку внутренних помещений было израсходовано 4,5 килограмма.
В летние месяцы под крышей дворца Херренкимзе обитает популяция летучих мышей, достигающая 1000 особей; всего их на острове 15 различных видов и им посвящена отдельная выставка. Кроме того, в 12 помещениях южного крыла дворца разместился музей Людвига II.

Почти 75 тысяч посетителей (данные 2017 года) насчитывает бывший монастырь Херренкимзе, который после частичной перестройки и начала сооружения «нового дворца Херренкимзе» зачастую называют «старым дворцом» и в котором находятся несколько музеев и картинные галереи Юлиуса Экстера и других художников, связанных с Кимзе.

На острове расположены и другие храмовые здания: перестроенная в 1676—1679 годах бывшая соборная монастырская церковь, ныне не действующая приходская церковь святой Марии (XV век, алтарь и орган — XVI века), капелла Святого Креста (конец XVII века). По Херренинзель, на лугах которого можно встретить пасущихся оленей или лошадей, проложены несколько маршрутов для пешего туризма.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Описание острова на русском языке

Острова Германии
География Баварии
Достопримечательности Баварии